Salfeld ist der Familienname folgender Personen:
 August Salfeld (1835–1904), deutscher Agrarwissenschaftler
 Carl Salfeld (1793–1847), deutscher Verwaltungsjurist
 Eduard Salfeld (1878–1957), evangelischer Geistlicher und Heimatforscher
 Ernst Salfeld (1871–1932), deutscher Manager und Politiker, MdL Braunschweig
 Johann Christoph Salfeld (1750–1829), evangelisch-lutherischer Theologe, Konsistorialdirektor und Abt im Kloster Loccum
 Lea Sophie Salfeld (* 1985), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin
 Siegmund Salfeld (1843–1926), deutscher Rabbiner, Professor, Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Saalfeld (Begriffsklärung)